Pietrzak ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Pietrzak (1914–1990), polnischer Flieger
 Jan Pietrzak (* 1937), polnischer Kabarettist
 Łucja Pietrzak (* 1995), polnische Radsportlerin 
 Marian Pietrzak (1932–2008), polnischer Architekt
 Michał Pietrzak (* 1989), polnischer Sprinter
 Sławek Pietrzak (* 1960), polnischer Rockmusiker
 Tomasz Pietrzak (* 1982), polnischer Poet
 Włodzimierz Pietrzak (1913–1944), polnischer Dichter und Literaturkritiker

Siehe auch:
 Petrak